"Kashmir" – utwór grupy Led Zeppelin
 Kashmir: Symphonic Led Zeppelin – tribute album Led Zeppelin

Zobacz też 
 Kaszmir